Ez a lap a Barátaim jobb élete című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Jegyzetek

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái